Ecocentrisme, in de milieufilosofie en de ethiek het idee dat niet de mens maar het ecosysteem in het centrum der dingen plaatst
 Biocentrisch altruïsme, een ethische houding die zich richt naar alle leven